Österbro kan syfta på:
Østerbro – en stadsdel i Köpenhamn
Österbro, Halmstad – en bro i Halmstad

Se även
Østerbro Stadion – Köpenhamn
Österbron – en tidigare planerad (ej byggd) bro i Stockholm
Östra bron